Одинцы — название населённых пунктов.

Россия 
 Одинцы — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Одинцы — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Одинцы — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Одинцы — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.

Украина 
 Одинцы — село в Козелецком районе Черниговской области.